Mercenari – persone che compiono determinate azioni dietro corresponsione di un compenso per conto di un'altra persona o anche di ente un (pubblico o privato), secondo un contratto prestabilito ed accettato contestualmente (utilizzato soprattutto in ambito bellico)
 Mercenari – unità del wargame tridimensionale Warhammer Fantasy Battle
 Mercenari – videogioco del 2005
 Mercenarie (Mercenaries) – film del 2014 diretto da Christopher Ray

Pagine correlate 
I mercenari (disambigua)